Longshot – personaggio dei fumetti
Longshot – film del 1981 diretto da E.W. Swackhamer
Longshot – film del 2001 diretto da Lionel C. Martin

Pagine correlate
Long Shot